Miejscowości w Polsce:
 Moczydlnica Dworska
 Moczydlnica Klasztorna